Die Fußball-Amateurliga Saarland 1967/68 war die 17. Saison der Amateurliga Saarland, der Vorgängerin der Verbandsliga Saarland. Diese Liga stellte bis 1974 den Unterbau zur Regionalliga Südwest dar und war somit in der Gesamtligen-Hierarchie drittklassig.

Abschlusstabelle 
Saarland-Meister wurde Neuling FC Teutonia Landsweiler-Reden, der auch die Regionalliga-Aufstiegsrunde erfolgreich beendete und aufsteigen durfte. Viktoria Sulzbach und der SC Heiligenwald musste nach dieser Saison in die Bezirksliga absteigen. Für die nachfolgende Saison 1968/69 kamen der FC Hülzweiler und Blau-Weiß Oberthal als Aufsteiger aus der Bezirksliga, sowie der SC Friedrichsthal als Absteiger aus der Regionalliga Südwest.

Weblinks 
 Ehrentafel Saarlandmeister bei D.S.F.S
 Amateurliga Saarland 1967/68 bei f-archiv.de

Fußballsaison 1967/68
1967